Арле́ф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний схід від Парижа, 85 км на захід від Діжона, 70 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 367 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 773,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Арлеф на сайті французького Національного інституту географії
 Арлеф на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арлеф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр